Таранович — фамилия.

Известные носители 
 Таранович, Владимир Павлович (1874—1941) — русский советский юрист, археолог, экономист, техник.
 Таранович, Владимир Эрастович (1897—1983) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии (1944).
 Таранович, Татьяна Александровна (1916—1993) — советский художник-мультипликатор.